Österns kyrka kan syfta på:

Österns assyriska kyrka – en assyrisk kristen kyrka i Mellanöstern, innan 1976 Österns kyrka
Österns gamla apostoliska och katolska kyrka – oberoende kyrka efter splittring från Österns assyriska kyrka 1964
Kaldeisk-katolska kyrkan – en östlig katolsk självbestämmande delkyrka med säte i Bagdad, Irak, i full kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan under påvens ledning

Se även
Östlig kristendom